Гу́стаф О́скар А́ндерссон Ма́льме (, до 1891 — Густаф Оскар Андерссон, 1864—1937) — шведский ботаник, дважды путешествовавший по Южной Америке.

Биография 
Густаф Оскар Андерссон родился 24 октября 1864 года в приходе Стура-Мальм в Сёдерманланде в семье крестьянина Андерса Юнссона. В 1885 году окончил Высшую школу Норрчёпинга и поступил в Уппсальский университет. В 1888 году окончил его со степенью бакалавра, в 1892 году получил степень доктора философии.

В 1892—1895 годах Мальме и К. А. М. Линдман, получившие грант Регнелля, путешествовали по Парагваю и Бразилии. С 1895 по 1901 Мальме занимал должность куратора Регнелльского гербария Стокгольмского королевского музея естественной истории. В 1901—1903 Мальме вновь ездил в Южную Америку, исследовал флору Бразилии и Аргентины (первоначальные планы поездки в Парагвай были изменены из-за начавшейся войны). До 1905 года Густаф работал в Королевском музее, после чего преподавал биологию и химию в Северной латинской гимназии в Стокгольме, с 1911 года читал лекции по ботанику и зоологии в Высшей учительской семинарии.

В 1930 году Мальме ушёл в отставку и продолжил работу куратором гербария в Музее. 5 марта 1937 года он скончался.

Мальме был автором раздела, посвящённого семейству Ксирисовые, второго издания Die natürlichen Pflanzenfamilien А. Энглера и К. Прантля, а также соответствующего раздела North American flora.

Некоторые публикации

Растения и грибы, названные в честь Г. Мальме 
 
  [= ]
 
  [= ]

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Швеции
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века
Ботаники XX века
Лихенологи
Микологи Швеции
Выпускники Уппсальского университета